Berttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Berttjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Berttjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (11,4 ha)
Berttjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (3,67 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn